La liste Swadesh de 207 mots en français et dans les langues apparentées à l'avar. Ces mots, parmi ceux les plus utilisés, permet de comparer le français à l'avar et dialectes associés.

Présentation 

Avar (langue littéraire)
Batlux (Daghestan - Nord distr. Kakhib, Nord-Ouest distr. Gunib)
Hid (Daghestan - distr. Kakhib)
Andalal (Daghestan - distr. Gunib)
Antsux (Daghestan - distr.Tlyaratin)
Karax (Daghestan - distr. Charodin) 
Kusur (Daghestan - distr. Rutul)
Zaqatal (Nord-Ouest Azerbaïdjan)

Liste

Annexes

Articles connexes 
 Avar
Langues nakho-daghestaniennes

Bibliographie 

  Языки мира. Кавказские языки. Moscou, Izd. Academia, 1999

Notes et références 

Avar
Langue avar